Кубок Іспанії з футболу 2014–2015 — 113-й розіграш кубкового футбольного турніру в Іспанії. Титул захищав Реал Мадрид. Перемогу в рекордний 27-й раз здобула «Барселона».

Календар

Перший раунд 
Матчі відбулись 3 вересня.

|}

Другий раунд 
Матчі відбулись 9-11 вересня.

|}

Третій раунд 
Матчі пройшли 14-16 жовтня 2014. 

|}

1/16 фіналу 
Перші матчі відбулись 29 жовтня та 2-5 грудня, а матчі-відповіді 2, 16-18 грудня.

|}

1/8 фіналу 
Перші матчі відбулись 6-8 січня, а матчі-відповіді 13-15 січня.

|}

1/4 фіналу 
Перші матчі відбулись 21-22 січня, а матчі-відповіді 28-29 січня.

|}

1/2 фіналу 
Перші матчі відбулись 11 лютого, а матчі-відповіді 4 березня.

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Іспанії на soccerway 

2014–2015
Іспанія
Іспанія
2014 в іспанському спорті
2015 в іспанському спорті